Это список знаменосцев, которые представляли Казахстан на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Казахстан на Олимпийских играх

Примечания